Volleyball-Europameisterschaft 2005 bezeichnet:
 die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2005
 die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2005